Фа́ликов — еврейская патронимическая фамилия (от мужского личного имени Фалик). Известные носители:

 Фаликов, Борис Зиновьевич (род. 1947) — российский востоковед, историк и религиовед.
 Фаликов, Илья Зиновьевич (род. 1942) — российский поэт, прозаик, литературный критик.

Также 
Фалькович, Фаликман, Фальк, Фалик